Georg Jarzembowski (ur. 1947) – niemiecki polityk
 Janusz Jarzembowski (1933-1961) – polski lekkoatleta
 Ryszard Jarzembowski (ur. 1945) – polski polityk